Die Isar Open 2018 waren ein Tennisturnier, das erstmals vom 6. bis 12. August 2018 in Pullach stattfand. Das Turnier war ein Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Pullach im Isartal